Friedhof Erkelenz steht für:

 Alter Friedhof (Erkelenz)
 Jüdischer Friedhof (Erkelenz)